Эйдан Куинн (; род. 8 марта 1959, Чикаго) — американский актёр ирландского происхождения.

Ранние годы 
Эйдан Куинн родился в семье ирландских иммигрантов. Воспитывался в католической вере, рос в Чикаго и Рокфорде, Дублине и Бирре (графство Оффали, Ирландия). Его мать Тереза была домохозяйкой, а его отец Майкл Куинн преподавал литературу. У него есть три брата и сестра. Его старший брат Деклан Куинн — известный кинооператор. Эйдан был кровельщиком по профессии, но в 19 лет начал выступать в театре Чикаго. Позже он учился в школе Piven Theatre Workshop в Эванстоне, Иллинойс.

Карьера 
Его первой значительной работой в кино стала роль Джонни Рурка в фильме «Бесстрашный», затем последовала роль Деза в фильме «Отчаянно ищу Сьюзен», в котором его партнёршей стала Розанна Аркетт. В 1985 году Куинн получил главную роль в телефильме «Ранний мороз», сыграв юного адвоката, умирающего от СПИДа, вместе с ним в фильме снялись такие звёзды, как Джина Роулендс, Бен Газзара и Сильвия Сидни. За эту роль Эйдан Куинн был номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме».

В 1988 году Куинн получил роль Иисуса Христа в фильме Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Первоначально производство картины велось на студии Paramount Pictures, однако впоследствии она отказалась от съёмок фильма. Компания Universal Pictures, продолжившая съёмки, отказалась от услуг Куинна, отдав роль Христа Уиллему Дефо.

В 1988 году Куинн сыграл главную роль в фильме «Крузо», а в 1990-е годы карьера Куинна пошла в гору. Он снимался вместе с такими звёздами Голливуда, как Брэд Питт в фильме «Легенды осени», Джонни Депп в фильме «Бенни и Джун», Роберт Дюваль в фильме «История служанки» и Джон Гилгуд в фильме «Дом призраков». Также актёр часто получал роли героев с ирландскими корнями в таких фильмах как «Майкл Коллинз», «Песня для изгоя», «Всё о моем отце», «Эвелин» и других.

В 2000 году Куинн исполнил роль Пола Маккартни в телевизионной драме американского кабельного канала VH1 «Двое из нас». В 2006 году Куинн получил свою первую регулярную роль на телевидении в сериале «Книга Дэниела», однако через три недели после запуска шоу было остановлено, а последние пять эпизодов так никогда и не вышли в эфир. В 2007 году Куинн был номинирован на премию «Эмми» в категории Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме за роль в телефильме «Схороните моё сердце у Вундед-Ни». В 2012—2019 годах играл роль капитана Грегсона в телесериале «Элементарно».

Личная жизнь 
С 1987 года Куинн женат на актрисе Элизабет Бракко, сестре актрисы Лоррейн Бракко. У пары есть две дочери: Ава Эйлин (род. 1989), имеющая аутизм, и Миа (род. 1998).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Колумбийского колледжа Чикаго
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения